Теренкуль — название населённых пунктов и озёр в России:

деревни
 Теренкуль — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Теренкуль — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.

озёра
 Большой Теренкуль — озеро в Далматовском районе Курганской области.
 Большой Теренкуль — озеро в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Теренкуль — озеро в Аргаяшском районе Челябинской области. 
 Теренкуль — озеро в Кунашакском районе Челябинской области. 
 Теренкуль — озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области. 
 Теренкуль — озеро на границе Аргаяшского района и Кыштымского городского округа Челябинской области. 
 Теренкуль — озеро в Октябрьском районе Челябинской области.
 Теренкуль — озеро в Снежинском городском округе Челябинской области.
 Теренкуль — озеро в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Теренгуль
 Теренколь